Французская Верхняя Вольта — колония Франции с 1919 по 1932 и с 1947 по 1958 год.
 Республика Верхняя Вольта — автономия во Французском сообществе с 1958 по 1960 год и независимое государство в Западной Африке с 1960 года, переименованное в Буркина-Фасо в 1984 году.